

Toponyme 

 Bernstadt, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Bernstadt auf dem Eigen, une commune de Saxe, Allemagne
 Bernstadt (Kentucky), une commune des États-Unis
 East Bernstadt, une census-designated place du comté de Laurel, au Kentucky, aux États-Unis
 Bernstadt an der Weide, un ancien nom de la ville de Bierutów, Pologne
 Duché de Bernstadt, ancien duché centré sur cette ville.

Patronyme 

 Charles de Wurtemberg-Bernstadt (1682–1745), duc de Wurtemberg-Bernstadt.
 Henri Venceslas d'Œls-Bernstadt (1592–1639), duc de Bernstadt

Patronyme germanique